Перемы́шль:

 Перемышль (Пшемысль, ) — город в Польше, древнерусский город.
 Перемышль Московский — в древности город Московского княжества, ныне городище в Троицком административном округе Москвы.
 Перемышль — село в Калужской области.

См. также 
 
 Перемышльская крепость
 Перемышльский район
 Перемышльский район (1929—1963)